Илья Владимирович Елисеев (род. 19 декабря 1965; Ленинград) — российский , , заместитель председателя правления Газпромбанка. Кандидат юридических наук (2001).

Биография 
Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (1987, учился на одном курсе с Дмитрием Медведевым), аспирантуру этого же факультета (1990). Кандидат юридических наук (2001; тема диссертации: «Проблемы гражданско-правового регулирования международной купли-продажи товаров»).

 В 1991—2003 годах — ассистент, затем доцент кафедры гражданского права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Одновременно занимался частной юридической практикой. Соавтор одного из самых известных российских учебников по гражданскому праву (под редакцией А. П. Сергеева и Ю. К. Толстого; среди соавторов — Николай Егоров, Антон Иванов, Михаил Кротов, Дмитрий Медведев и др.), комментария к Гражданскому кодексу России. Автор монографий и журнальных публикаций по вопросам гражданского и международного частного права. Лауреат премии Правительства России в области образования за 2001 (за учебник по гражданскому праву).

В 1994 году вместе со своими однокурсниками Дмитрием Медведевым и Антоном Ивановым учредил консалтинговую фирму «Балфорт». В журнале SmartMoney (№ 3 (93) от 4 февраля 2008 года) содержится такая характеристика Елисеева со слов его бывшей коллеги Натальи Шатихиной: Он Обломов абсолютный. Медведев — это Штольц для него. Причем Елисеев умеет работать, может ночами сидеть что-то читать, но чтобы его «выпинать» с дивана, его нужно чем-то сильно заинтересовать… Умнейший, прекрасно говорящий по-английски Обломов редкого обаяния, доброжелательности и мягкости.
 В 2003—2004 годах — вице-президент по общим вопросам Ассоциации «Юридический центр» (группы организаций, специализирующихся на издании юридической литературы (Издательский Дом Р. Асланова «Юридический Центр», «Юридический Центр-Пресс»), аудите («Юридический Центр-Аудит»), организации деятельности третейского суда («Юридический центр IUS»), а также переводе юридических текстов и иных документов («Юридический центр Сервис»)).
 В 2004 году — президент Ассоциации «Юридический центр».
 В 2005 году — старший юрист адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (Санкт-Петербург), одним из учредителей которого является профессор кафедры гражданского права Санкт-Петербургского университета Николай Егоров. Вёл крупные российские и международные корпоративные проекты.
 С 1 августа 2005 года — заместитель председателя правления Газпромбанка.

Член совета директоров ОАО «Газпром-медиа».

Согласно расследованию газеты «Ведомости», структуры Ильи Елисеева и Геннадия Тимченко в 2011 году приобретали по заниженной цене пансионаты, принадлежащие управлению делами президента. Сделки проходили через кипрскую группу Waidelotte, которая согласно документальному фильму «Он вам не Димон» является фактическим управленцем офшора Furcina Limited, владеющим винодельней в Тоскане и яхтой премьера Дмитрия Медведева.

В мае 2022 года Елисеев был включён в санкционный список США.

Труды 
 Формы предпринимательской деятельности. Комментарий действующего законодательства. СПб: 1995 (в соавторстве с А. А. Ивановым и М. В. Кротовым).
 Гражданское право. Учебник. М.: 2006. 6-е издание. В 3 томах. (соавтор).
 Предварительный договор в российском гражданском законодательстве / Очерки по торговому праву. Под ред. Е. А. Крашенинникова. Вып. 7. Ярославль: 2000 (в соавторстве с М. В. Кротовым).
 Гражданско-правовое регулирование международной купли-продажи товаров. СПб: 2002.
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейный). 3-е издание. М.: 2007 (в соавторстве с А. П. Сергеевым и Ю. К. Толстым).

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Биография
 Ассоциация «Юридический центр»
 Президентский курс

Юристы России
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Кандидаты юридических наук
Лауреаты премии Правительства РФ в области образования
Авторы учебников права
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании